Энни́ Лимэ́й (; ) — канадская кёрлингистка.

В составе смешанной сборной Канады . .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2009).
  (команда Северной Америки): золото (2004).
 : золото ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает в Canada Revenue Agency, правительственном агентстве по налоговому законодательству. Замужем, муж — Жан-Мишель Менар, тоже известный в Канаде кёрлингист,  и ; у них двое детей (род. в 2009 и 2014).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Larouche
 Featured Curling Athlete: Marie-France Larouche | Curling Canada

 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу